Лас Трес Лилас има више значења:

 Лас Трес Лилас (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Трес Лилас (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику